Dade2 è una società di Web Hosting privata, con sede in UK e Italia. La società fondata nel 2009 è un partner Microsoft e offre server Windows dedicati, soluzioni cloud e hosting di posta Exchange.
La società ha il suo datacenter in Islanda con più di 10.000 server.
La struttura, certificata tier III+ e ISO 27001, utilizza esclusivamente energia pulita proveniente da attività geotermica.
Dade2 offre i propri servizi in UK, Irlanda, Italia, Spagna, Ungheria e sta espandendo i suoi servizi anche in Medio Oriente.
Nel dicembre 2012, si è resa protagonista di una campagna di guerrilla marketing distribuendo un gran numero di finte multe nel centro cittadino di Napoli

Note

Collegamenti esterni
 

Aziende informatiche